La Famille Lavieille est une famille d'artistes, en particulier de peintres, des  et , comportant :
 Eugène Lavieille (1820-1889), peintre paysagiste,
 Jacques Adrien Lavieille (1818-1862), son frère, graveur sur bois,
 Adrien Lavieille (1848-1920), fils d'Eugène Lavieille, peintre paysagiste,
 Marie Ernestine Lavieille (1852-1937), fille d'Eugène Lavieille, peintre paysagiste,
 Marie Adrien Lavieille (1852-1911), femme d'Adrien Lavieille, peintre intimiste,
 Andrée Lavieille (1887-1960), fille d'Adrien et Marie Adrien Lavieille, peintre (paysages, intérieurs, natures mortes),
 Charles Georges Ferville-Suan (1847-1925), mari de Marie (Ernestine) Lavieille, sculpteur.